Ballard Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Ballard Branch (Arkansas), im Columbia County 
 Ballard Branch (Madison County, Kentucky)
 Ballard Branch (Powell County, Kentucky)
 Ballard Branch (Shelby County, Kentucky)
 Ballard Branch (Mississippi), im Choctaw County
 Ballard Branch (Tennessee), im Benton County
 Ballard Branch (Texas), im Upshur County
 Ballard Branch (West Virginia), im Boone County